Penni ist der Familienname folgenden Personen:

 Antonio Penni (um 1700), italienischer Architekt
 Bartolommeo Penni († 1553), italienischer Maler
 Giovanni Francesco Penni (um 1488–um 1530), italienischer Maler
 Lorenzo Penni (16. Jahrhundert), Kupferstecher
 Luca Penni (um 1500–1556), italienischer Maler

 Penni   ist eine Untereinheit der Finnischen Mark

Siehe auch:
 Penny
 Penney